Trinacria (auch Trinakria) bezeichnet:

 einen alten Namen Siziliens
 ein auf der Flagge Siziliens verwendetes Symbol
 Trinacria (Schiff), ein Passagierschiff